Cash flow – pojęcie z dziedziny finansów
 Cashflow 101 i Cashflow 202 – gry planszowe stworzone przez Roberta Kiyosaki